ОВК — аббревиатура может означать:

 ОВК — областной военный комиссариат
 ОВК — Столичный банк сбережений
 ОВК — Отопление, вентиляция и кондиционирование — технология поддержания в заданных пределах параметров воздуха
 ОВК — Объединённая водная компания — крупнейший экспортер минеральной воды и безалкогольных напитков в России
 ОВК — Объединённая вагонная компания — компания транспортного машиностроения в России
 ОВК — отдел валютного контроля